Pavelich ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Pavelich (* 1953), kanadische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Mark Pavelich (1958–2021), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Marty Pavelich (* 1927), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

Pavlich
Pavelic